Порыцкие — угасший в XVII веке русско-литовский княжеский род герба «Корибут» из числа Гедиминовичей. Ветвь князей Збаражских.

Происхождение 
Княжеский род Порыцких происходит от Александра (Олехно) Фёдоровича (ок. 1500—1560), старшего сына князя Фёдора Васильевича Збаражского (ум. после 1514). В 1526 году Александр получил во владение имение матери Порыцк во Владимирском повете на Волыни. В 1526—1529 годах он также владел имением Ворончин, которое в 1529 году вынужден был уступить своим братьям Юрию и Войне Фёдоровичам.

Род кн. Порыцких угас в 1640 году со смертью князя Стефана Александровича Порыцкого.

Опричниками Ивана Грозного числились Иван и Фёдор Порецкие (1573), но они были, видимо, не княжеского рода из Гедиминовичей, а из нетитулованного рода Порецких, записанных, в частности, в 6-ую часть Симбирской губ.

Представители рода 

 Князь Александр Фёдорович Порыцкий (ум. 1560), первый князь Порыцкий (с 1526) и родоначальник рода Порыцких
 Князь Александрович Порыцкий (ум. 1570)
 Князь Матвей Александрович Порыцкий (ум. 1566)
 Князь Пётр Александрович Порыцкий (ум. после 1570)
 Князь Александр Александрович Порыцкий (ум. ок. 1586)
 Князь Михаил Александрович Порыцкий (ум. 1566)
 Князь  Александрович Порыцкий (ум. 1614)
 Князь Николай Александрович Порыцкий (ум. 1621)
 Князь Александрович Порыцкий (ум. 1640), последний мужской представитель рода
 Князь Александр Александрович Порыцкий (ум. 1618)

Литература 
 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku
 Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów

Ссылки 
 Порыцкие князья
  Леонтий Войтович «КНЯЗІВСЬКІ ДИНАСТІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (кінець IX — початок XVI ст.)склад, суспільна і політична роль» 
 

Порецкие (князья)
Княжеские роды (Гедиминовичи)
Шляхетские роды герба Корибут